Kopitar ist der Familienname folgender Personen:

 Anže Kopitar (* 1987), slowenischer Eishockeyspieler
 Bartholomäus Kopitar (1780–1844) slowenischer Slawist und Bibliothekar (Vorname slowenisch Jernej)
 Gašper Kopitar (* 1992), slowenischer Eishockeyspieler
 Jernej Kopitar (1780–1844), slowenischer Sprachwissenschaftler und Slawist
 Matjaž Kopitar (* 1965), slowenischer Eishockeyspieler und -trainer